132 (Infrabel)